Лазнув:

 Лазнув — село в Польше в сельской гмине Рокицины, Лодзинское воеводство.
 Лазнув (остановочный пункт) — остановочный пункт железной дороги в селе Лазнув в гмине Рокицины.
 Заповедник Лазнув — заповедник площадью 60,83 га в Польше в гмине Рокицины, организован в целях сохранения леса с доминированием пихты (68,5%).